Die Spielzeit 2005/06 war die 13. reguläre Austragung der tschechischen Extraliga. Im Play-off-Finale setzte sich der HC Sparta Prag gegen den örtlichen Rivalen HC Slavia Prag mit 4-2 durch. In der 1. Liga Tschechiens gewann der HC Slovan Ústečtí Lvi die Meisterschaft, scheiterte aber in der Relegation mit 4-2 an Vsetínská hokejová.

Modus 
In 52 Spielen spielen alle Teams jeweils viermal gegeneinander, jedes Team hat in der gesamten Saison 26 Heim- und 26 Auswärtsspiele. Die Mannschaften auf den Plätzen 1–8 qualifizieren sich direkt für die Play-Offs, die im Best-Of-Seven-Modus ausgetragen wird. In der Saison 2005/06 findet eine Liga-Relegation um den Aufstieg in die Extraliga statt. Dafür qualifiziert sich der Meister der 1. Liga, der gegen den Tabellenletzten der Extraliga eine Best-of-Seven-Serie bestreiten muss.

Reguläre Saison

Tabelle

Auszeichnungen 
 Toptorschütze: Petr Ton 24 Tore für den HC Sparta Prag
 Topvorlagengeber: Josef Beránek 38 Assists für den HC Slavia Prag
 Topscorer: Jan Marek (HC Sparta Prag) 54 Punkte, 22 Tore und 32 Assists
 Toptorhüter: Igor Murín (HC Hamé Zlín): 45 Spiele, Gegentorschnitt von 1.81, fünf Shutouts, Fangquote von 94,36 %

Zuschauerschnitt 
Den höchsten Zuschauerschnitt der Liga verzeichnete der HC Moeller Pardubice.

Play-offs

Turnierbaum

Finale 

Der HC Sparta Prag setzte sich gegen den Prager Rivalen HC Slavia mit 4-2 durch und gewann den vierten Titel der Vereinsgeschichte. Überragender Spieler in Reihen von Sparta war Torhüter
Petr Bříza, der in seinem letzten Spiel als Profi einen Shutout feiern konnte. Außerdem zeigte er in den gesamten Play-offs eine konstant gute Leistung und erreichte einen Gegentorschnitt von 1.56, eine Fangquote von 95,19 % und insgesamt drei Shutouts. Eine weitere Stütze des Meisters war Jaroslav Hlinka, der in 17 Playoff-Spielen zehn Tore und sechs Assists erzielte.

Meistermannschaft des HC Sparta Prag

Auszeichnungen

Trophäen

All-Star-Team

Relegation 

Die Mannschaft von Vsetínská hokejová setzte sich mit 4-2 gegen den Meister der 1. Liga, den HC Slovan Ústečtí Lvi, durch und verblieb damit in der Extraliga.

Weblinks 

 hokej.cz
 hockeyarchives.info

Eishockeysaison 2005/06
E2005